(6485) Вэндиэстер () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 25 октября 1990 года американскими астрономами Кэролин Шумейкер и Юджином Шумейкером в Паломарской обсерватории и назван в честь  Венди Эстер Уоллш-Фелдман (), жены канадского астронома Дэвида Леви.

См. также 
 Список астероидов (6401—6500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер